Battle of the Sexes (englisch: „Kampf der Geschlechter“) steht für:
 Kampf der Geschlechter, ein spieltheoretisches Problem
 The Battle of the Sexes, einen Tennisschaukampf aus dem Jahre 1973
 Battle of the Sexes – Gegen jede Regel, eine auf diesem Ereignis basierende US-amerikanische Filmbiografie von Valerie Faris und Jonathan Dayton aus dem Jahr 2017
 Battle of the Sexes (Album), ein Album des Rappers Ludacris